Cluer ist der Familienname folgender Personen:

 John Cluer († 1728), englischer Musikdrucker und Verleger 
 Sebastian Cluer, kanadischer Filmregisseur und Schriftsteller